Název Olšanský rybník nese více vodních ploch v Česku:
 Olšanský rybník (Kunratice) – v Praze-Kunraticích
 Olšanský rybník (Popelín) – západně od vsi Panské Dubenky v okrese Jindřichův Hradec
 Olšanský rybník (Sedlec) – jihovýchodně od vsi Sedlec v okrese Plzeň-sever